Ниже в хронологическом порядке перечислены картины итальянского живописца Караваджо.

Примечания

Литература 
 Всеволожская С. Микеланджело да Караваджо. , 1960
 
 Знамеровская Т. П. Микеланджело да Караваджо. , 1955
 
 
 Лонги Р. Караваджо // Лонги Р. От Чимабуэ до Моранди. , 1984

Ссылки 
 Караваджо. Сайт о художнике
 Микеланджело Караваджо
 EyeGate Караваджо галерея 
 Найдены останки Караваджо
 Караваджо. Картина Дэвид с Головой Голиафа

Караваджо